Un rayon de soleil est un rai de lumière émis par le soleil.

Il ne faut pas confondre avec un rayon solaire, distance égale à la moitié du diamètre du soleil.

De plus :
 Un rayon de soleil est un film français réalisé par Jean Gourguet sorti en 1929 ;
 Rayon de soleil est un film germano-italien de Georg Brintrup sorti en 1996 ;
 Rayon de soleil est une chanson de William Baldé sortie en 2008.

Voir aussi